Danièle Évenou (1943), actrice de théâtre et de cinéma
 Erwan Evenou (1940-2020), écrivain breton de langue bretonne, linguiste, militant politique et linguistique breton
 Françoise Evenou (1959), auteure et photographe.

 Jules Évenou (1908-2002), amiral français, Compagnon de la Libération

Voir aussi 
Eveno

Patronyme breton